Die grosse Liebe peut faire référence à :
 Die grosse Liebe, un film autrichien d'Otto Preminger sorti en 1931 ;
 Die grosse Liebe, titre original du film Un grand amour, film de propagande nazie de Rolf Hansen, sorti en 1942.